Стивен Гулд: Гулд, Стивен Джей (1941—2002) — американский палеонтолог, биолог-эволюционист и историк науки.
 Гулд, Стивен Чарльз (род. 1955) — американский писатель-фантаст.